Чемпионат Бельгии по футболу 2011/2012 — является 109-м сезоном в первом дивизионе Бельгии по футболу. Турнир проходил с 29 июля 2011 года по 14 мая 2012, его победителем стал «Андерлехт».

Третий раз для выявления чемпиона был использован мини-турнир плей-офф. Также в этом турнире были определены клубы для участия в еврокубках на следующий сезон. Клуб, выбывающий из высшего дивизиона, определён в матче между командами занявшими 15-е и 16-е место.

Первый раунд

Турнирная таблица 

Источник данных: soccerway.com

Изменение положения команд по ходу чемпионата (1 часть)

Лидеры чемпионата

Обладатели 2 места по ходу чемпионата

Обладатели 3 места по ходу чемпионата

Результаты

Второй раунд

Чемпионский пул 

Источник данных: soccerway.com

В итоговой таблице учитывается только половина очков, набранных в 1-м раунде.

Изменение положения команд по ходу чемпионата (2 часть)

Лидеры чемпионата

Обладатели 2 места по ходу чемпионата

Обладатели 3 места по ходу чемпионата

Результаты

Турниры за Лигу Европы

Группа A 

Источник данных: soccerway.com

В итоговой таблице учитывается только половина очков, набранных в 1-м раунде.

Группа B 

Источник данных: soccerway.com

В итоговой таблице учитывается только половина очков, набранных в 1-м раунде.

Финал плей-офф Лиги Европы 
Победители групп плей-офф Лиги Европы играют между собой два матча — дома и на выезде. Победитель сыграет с командой, занявшей 4-е место в Чемпионском плей-офф, так называется Тест-матч. Если по сумме двух матчей будет ничья, то применяется правило выездного гола. В случае равенства во втором матче будет назначено дополнительное время и, если понадобится, серия пенальти.

Турнир за право остаться 

Источник данных: soccerway.com

Чемпионат Бельгии по футболу
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2011 году
Спорт в Бельгии в 2012 году
Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году